Příjmení Penc nosí více různých osobností:

 Bořivoj Penc (1936–2018) – český herec
 František Penc (1921–1972) – český a československý politik, poúnorový ministr a poslanec za KSČ, velvyslanec v Polsku
 Martin Penc (1957) – český cyklista
 Stanislav Penc (1970) – český občanský aktivista
 Vladimír Penc (1893–??) – český atlet-běžec a olympionik